Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19 van 1963 was de 5e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 19, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 19 jaar. 12 landen namen deel aan dit toernooi dat van 18 tot en met 28 april 1963 in Maleisië werd gespeeld. Birma en Zuid-Korea speelden gelijk in de finale en werden beide tot winnaar van het toernooi uitgeroepen. Voor Birma de tweede, voor Zuid-Korea de derde titel. Ook de wedstrijd om derde plek eindigde gelijk, Thailand en Hongkong werden samen derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Troostfinale

Hongkong en Thailand werden beide derde.

Finale

Birma en Zuid-Korea werden beide kampioen.

Voetbal in Maleisië
Voetbal in 1963
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Maleisië